Guri kan syfta på:

Geografi

Cypern 
2 Goúrri (ort), Eparchía Lefkosías,

Nigeria 
4 Guri (distrikt), Jigawa, 
5 Guri (ward), Jigawa,

Sydkorea 
6 Guri, stad, Gyeonggi, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar